Virtual XI Tour foi uma turnê da banda de heavy metal Iron Maiden de 22 de abril de 1998 a 12 de dezembro do mesmo ano. Assim como na turnê anterior, vários shows nos Estados Unidos foram cancelados após o vocalista Blaze Bayley ter problemas de saúde, o que prejudicou sua voz, dessa foi por causa de uma reação alérgica causada pelo pólen e pó em Nevada e no Arizona. A banda teve que cancelar alguns shows por isso. Essa foi a ultima turnê com Blaze, uma vez que o vocalista Bruce Dickinson voltaria ao grupo no ano seguinte e também foi a última turnê do grupo gravado com a formação em quinteto encerrando a formação com duas guitarras.

Após a banda começar a usar palcos mais simples a partir da 7th Tour of a 7th Tour em 1988, eles voltaram a deixá-lo mais elaborado nesta turnê. Também foi a primeira vez da banda na Turquia e em Malta. No Rio de Janeiro, o show foi encerrado antes do previsto, após o término da primeira parte do show.

Datas da turnê

Setlist
Dance Of The Knights," tema de Romeu e Julieta, tocado como introdução.
"Futureal" (do álbum Virtual XI, 1998)
"The Angel and the Gambler" (do álbum Virtual XI, 1998)
"Man on the Edge" (do álbum The X Factor, 1995)
"Lightning Strikes Twice" (do álbum Virtual XI, 1998)
"Heaven Can Wait" (do álbum Somewhere in Time, 1986)
"The Clansman" (do álbum Virtual XI, 1998)
"When Two Worlds Collide" (do álbum Virtual XI, 1998)
"Lord of the Flies" (do álbum The X Factor, 1995)
"2 Minutes to Midnight" (do álbum Powerslave, 1984)
"The Educated Fool" (do álbum Virtual XI, 1998)
"Sign of the Cross" (do álbum The X Factor, 1995)
"Hallowed Be Thy Name" (do álbum The Number of the Beast, 1982)
"Afraid to Shoot Strangers" (do álbum Fear of the Dark, 1992)
"The Evil That Men Do" (do álbum Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
"The Clairvoyant" (do álbum Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
"Fear of the Dark" (do álbum Fear of the Dark, 1992)
"Iron Maiden" (do álbum Iron Maiden, 1980)

 Bis:
"The Number of the Beast" (do álbum The Number of the Beast, 1982)
"The Trooper" (do álbum Piece of Mind, 1983)
"Sanctuary" (do álbum Iron Maiden, 1980)

Notes:
 Murders in the Rue Morgue" (do álbum Killers, 1981), "Fortunes of War"(do álbum The X Factor, 1995) e "Don't Look to the Eyes of a Stranger"(do álbum Virtual XI, 1998) foram tocados em alguns lugares.
 No Primeiro Show da turnê em Norwich ''Wrathchild'',''Blood On The World's Hands'' e ''The Aftermath'' também foram tocadas

 Foi a última vez que "Afraid To Shoot Strangers", "Fortunes Of War", ou qualquer outra música do Virtual XI, exceto "Futureal" e "The Clansman", estiveram na setlist.
 Nos últimos shows da turnê "Lord Of The Flies","The Educated Fool" e "The Clairvoyant" foram descartadas do setlist

Ligações externas 

 Site oficial
 Virtual XI World Tour Dates

Referências 

Turnês de Iron Maiden
Turnês musicais de 1988

fi:Virtual XI#Maailmankiertue